Выборы в Европарламент в Финляндии (1996) (, ) — выборы в Европарламент, прошедшие в Финляндии с 9 по 15 октября 1996 года (результаты объявлены 20 октября).

Результаты

Примечания 

20
1996 год в Финляндии
Выборы в Финляндии
Финляндия
Финляндия